Джозефина Грейс «Джо» Брэнд (, родилась 23 июля 1957 года) — британский комик, сценарист, актриса и продюсер.

Известна ролью медсестры в телесериале Getting On, а также появлениями в таких шоу, как Saturday Live, The Brain Drain, Jo Brand Through the Cakehole, «КьюАй. Весьма Интересно» (англ. QI), «У меня есть новости для вас» () и «Разве я вам вру?» ().

В 2003 году газета The Observer включила Джо Бранд в список «50 самых забавных деятелей британской комедии».

Фильмография

Актриса

Актриса (камео)

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA TV
Стендап-комики Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Телеведущие Великобритании
Социал-демократы Великобритании